James Stanhope kan syfta på bland andra:

* James Stanhope, 1:e earl Stanhope (omkring 1673–1721), brittisk statsman och militär
 James Stanhope, 7:e earl Stanhope (1880–1967), brittisk politiker